Са́нчо () — чоловіче особове ім'я. Поширене в Іспанії та іспаномовних країнах (Аргентина, Мексика, Чилі тощо). Походить з баскської мови (Santxo, Santzo, Santso, Antzo, Sans) або латини (). Латинська форма імені — Санцій (). Жіноча форма — Санча. У португаломовних країнах — Саншу. Патронім — Санчес ()

Особа

Монархи 
 Кастилія
 Санчо I — граф Кастилії
 Санчо II — король Кастилії
 Санчо III — король Кастилії
 Санчо IV — король Кастилії

 Наварра
 Санчо I — король Наварри (905—925)
 Санчо II — король Наварри (970—994)
 Санчо III — король Наварри (1004—1035)
 Санчо IV — король Наварри (1054–1076)
 Санчо V — король Наварри (1076–1094)
 Санчо VI — король Наварри (1150—1194)
 Санчо VII — король Наварри (1194—1234)

 Португалія

 Санчо I — король Португалії (1185—1211).
 Санчо II — король Португалії (1223—1247).

 Інші
 Санчо I (король Арагону)
 Санчо I (король Леону)
 Санчо I (король Майорки)
 Санчо (король Галісії)

Інфанти 
 Санчо — граф Альбуркеркський (1366—1374)

Санчо Кастильський 
 Санчо I — граф Кастилії
 Санчо II — король Кастилії
 Санчо III — король Кастилії
 Санчо IV — король Кастилії
 Санчо — граф Альбуркеркський (1366—1374)

Інші 
 Санчо Панса

Чоловічі імена
Іспанські імена